Blitz pode ser:
 Blitz -  bombardeamento intensivo no Reino Unido, durante a Segunda Guerra Mundial.
 Blitz (revista) - Revista de Música de Portugal.
 Blitz (banda) - grupo musical brasileiro dos anos 80.
 Blitz (filme) – filme britânico de 2011 dirigido por Elliott Lester.

Ou ainda:
 Blitzkrieg - estratégia/tática militar de ataque violento e intensivo. 
 Busca e apreensão - um gênero de operação policial.
 Prémio Blitz - Prémios de Música criados pelo periódico Blitz.
 Xadrez blitz - variante do xadrez reconhecida pela FIDE.

Desambiguação